Angelo La Barbera (1924-1975) – mafioso italiano
 Arnaldo La Barbera (1942-2002) – poliziotto, funzionario e prefetto italiano
 Gioacchino La Barbera (1959) – mafioso e collaboratore di giustizia italiano
 Joe LaBarbera, propr. Joseph James LaBarbera (1948) – batterista e compositore statunitense di musica jazz
 Roberto La Barbera (1967) – atleta paralimpico italiano
 Salvatore La Barbera (1922-1963) – mafioso italiano
 Silvia La Barbera (1984) – mezzofondista italiana
 Vincenzo La Barbera (1577 circa-1642) – pittore e architetto italiano

Pagine correlate
Barbera (disambigua)